Мазуркевич  — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Зенон Мазуркевич (1939—2018) — українсько-американський архітектор.
 Мазуркевич Ірина Степанівна ( 1958) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Ладислао Мазуркевич (1945—2013) — уругвайський футболіст польського походження.
 Мазуркевич Мирослав Станіславович (1980—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мазуркевич Михайло Юліанович, Майк Мазуркі (1909—1992) — американський кіноактор та спортсмен українського походження.
 Мазуркевич Олександр Романович (1913—1995) — педагог, літературознавець.
 Мазуркевич Юрій Миколайович ( 1942) — український і американський скрипаль, педагог.
 Ян Мазуркевич (1896—1988) — польський генерал, учасник Першої та Другої світових воєн.

Див. також 
 27975 Мазуркевич — астероїд.

Слов'янські прізвища